Walterschlag steht für:

Walterschlag (Gemeinde Schweiggers), eine Katastralgemeinde der Gemeinde Schweiggers im Bezirk Zwettl in Niederösterreich
Walterschlag (Gemeinde Bad Traunstein), eine Katastralgemeinde der Gemeinde Bad Traunstein im Bezirk Zwettl in Niederösterreich
Walterschlag (Gemeinde Weitra), eine Katastralgemeinde der Gemeinde Weitra im Bezirk Gmünd in Niederösterreich